Гран-прі Бельгії 2013 (офіційно відомий як Формула-1 Shell Гран-прі Бельгії 2013) — перегони, що проходили в рамках 11-го етапу чемпіонату світу у класі Формула-1 25 серпня 2013 на трасі Спа-Франкоршам в Спа, Бельгія. Це був 69-й Гран-прі Бельгії в історії..

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Чемпіонський залік пілотів

Чемпіонський залік конструкторів

Примітки

Посилання

 Офіційні результати перегонів

Гран-прі Бельгії
Звіти про Гран-прі сезону 2013 Формули-1
Серпень 2013
2013 у бельгійському спорті